Mjösund kan syfta på:

I Sverige
 Mjösund och Västersjön – en tidigare småort i Lilla Edets kommun
 Mjösunds begravningsplats – en begravningsplats i Sundsvalls kommun

I Finland
 Mjösund, Björneborg – ett bostadsområde i kommunen Björneborg
 Mjösund, Kimitoön – en by i Kimitoön